Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2013 nastoupilo padesát šest hráček. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla ruská světová dvojka Maria Šarapovová, která před čtvrtfinálovým utkáním s Italkou Sarou Erraniovou odstoupila pro nemoc.

Singlový titul získala americká světová jednička Serena Williamsová, která ve finále přehrála běloruskou třetí hráčku žebříčku Viktorii Azarenkovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.
  'Serena Williamsová (vítězka)
  Maria Šarapovová (čtvrtfinále, odstoupila)
  Viktoria Azarenková (finále)
  Agnieszka Radwańská (2. kolo)
  Li Na (3. kolo)
  Angelique Kerberová (odstoupila)
  Sara Erraniová (semifinále)
  Petra Kvitová (3. kolo)
  Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
  Caroline Wozniacká (1. kolo)
  Naděžda Petrovová (1. kolo)
  Maria Kirilenková (3. kolo, skreč)
  Roberta Vinciová (3. kolo)
  Dominika Cibulková (3. kolo)
  Ana Ivanovićová (1. kolo)
  Sloane Stephensová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Internazionali BNL d'Italia 2013